Прадье ():

 Прадье () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

Персоналии
 Прадье, Жан Жак (1790—1852) — французский скульптор.
 Прадье, Перретт (1938—2013) — французская актриса.
 Прадье-Фодере, Поль (1827—1904) — французский юрист, профессор.

Примечания